Jordão e Jordel é uma dupla sertaneja surgida na cidade de Campos do Jordão, São Paulo. Jordão era o pseudônimo de Paulo Reis da Cunha, cantor nascido a 6 de janeiro de 1946. Jordel, nasceu Herminio Conzi. Conhecidos como os gigantes da música sertaneja a dupla tem 2 discos gravados pela gravadora Copacabana e Continental, sendo o primeiro em 1982. A dupla ganhou festivais como o de música sertaneja da rádio Record. Seus discos estão imortalizados no museu da Imagem e do Som de Goiás. Paulo Reis da Cunha também tem publicado textos no livro de História de Campos do Jordão, obra do autor Pedro Paulo Filho.

 
 
 

Duplas sertanejas